Heteroklin bezeichnet

 in der Botanik die Fortpflanzung durch Fremdbestäubung
 ein Synonym für das Mineral Braunit
 in der Mathematik dynamischer Systeme einen Heteroklinen Orbit (Bahnkurve)